Чемпионат Европы по снукеру 2008 () — главный любительский снукерный турнир 2008 года в Европе, проходивший с 6 июня (хотя церемония открытия состоялась 5-го) по 14 июня в Польше. Победителем чемпионата среди мужчин стал Дэвид Грэйс, обыгравший в финале Крейга Стидмана со счётом 7:6. В женской части турнира победила Риан Эванс; в финале она выиграла у Эммы Бонни со счётом 5:3. Все четверо финалистов представляли Англию.

Формат 

Чемпионат Европы включал в себя три основные категории: среди мужчин, женщин и ветеранов. Также, параллельно проходил другой турнир — International Play Offs, победитель которого получил право играть в мэйн-туре на следующий сезон. Чемпион Европы в мужском разряде также автоматически получал место в мэйн-туре.

В мужской части турнир начался с групповой стадии. 64 игрока были разбиты на 8 групп, в каждой группе снукеристы играли по 7 матчей. В стадию плей-офф, которая начиналась с 1/16 финала, выходили по 4 человека, набравших наилучшие показатели в группе. Игроки, занявшие первое место в своих группах, не могли встретится между собой в первом раунде плей-офф. Матчи группового этапа и 1/16 финала игрались до 4 побед, 1/8—1/4 — до 5, полуфиналы — до 6, финал — до 7.

В женской части сначала также прошла групповая стадия. 23 игрока были разбиты на 4 группы, в плей-офф (1/8 финала) выходили первые четверо; занявшие 1 место в группе также не могли играть между собой в стартовом раунде плей-офф. Все матчи группового этапа и 1/8 финала проходили до 3 побед, четвертьфиналы и полуфиналы — до 4; финал проводился до 5 побед.

Призовой фонд 

Мужской турнир:
 Победитель: € 2 000+трофей
 Финалист: € 1 000+трофей
 Участие в 1/2: € 500+трофей
 Участие в 1/4: € 250
 Высший брейк: € 200+трофей 
 Общий призовой фонд: € 5 200Женский турнир:
 Победитель: € 1 000+трофей
 Финалист: € 500+трофей
 Участие в 1/2: € 250+трофей
 Участие в 1/4: € 125
 Высший брейк: € 100+трофей 
 Общий призовой фонд: € 2 600

Турнир для ветеранов:
 Победитель: € 1 000+трофей
 Финалист: € 500+трофей
 Участие в 1/2: € 250+трофей
 Участие в 1/4: € 125
 Высший брейк: € 100+трофей 
 Общий призовой фонд: € 2 600

 Результаты 
 Чемпионат среди мужчин 
 Плей-офф 

{{Турнир32 с пропусками
| RD1 = 1/16 финала 
| RD2 = 1/8 финала 
| RD3 = Четвертьфиналы 
| RD4 = Полуфиналы 
| RD5 = Финал 
| RD1-seed01= 1
| RD1-team01=  Дэвид Грэйс 
| RD1-score01= 4
| RD1-seed02= 32
| RD1-team02=  Эде Дунай
| RD1-score02= 1
| RD1-seed03= 17
| RD1-team03=  Грегори Купе 
| RD1-score03= 4
| RD1-seed04= 16
| RD1-team04=  Дэвид Хоган
| RD1-score04= 3
| RD1-seed05= 9
| RD1-team05=  Симон Заммит 
| RD1-score05= 4
| RD1-seed06= 24
| RD1-team06=  Энтони Брэбин
| RD1-score06= 2
| RD1-seed07= 25
| RD1-team07=  Сергей Исаенко 
| RD1-score07= 3
| RD1-seed08= 8
| RD1-team08=  Иван ван Вельтховен
| RD1-score08= 4
| RD1-seed09= 5
| RD1-team09=  Брендан О'Донохью 
| RD1-score09= 4
| RD1-seed10= 28
| RD1-team10=  Кжиштоф Врубел
| RD1-score10= 1
| RD1-seed11= 21
| RD1-team11=  Мартин Ницшке 
| RD1-score11= 3
| RD1-seed12= 12
| RD1-team12=  Алекс Борг
| RD1-score12= 4
| RD1-seed13= 13
| RD1-team13=  Бобби Круйкшэнкс 
| RD1-score13= 1
| RD1-seed14= 20
| RD1-team14=  Кевин ван Хоув
| RD1-score14= 4
| RD1-seed15= 29
| RD1-team15=  Мариуш Ширко 
| RD1-score15= 2
| RD1-seed16= 4
| RD1-team16=  Эндрю Паджетт
| RD1-score16= 4
| RD1-seed17= 3
| RD1-team17=  Даррен Морган 
| RD1-score17= 4
| RD1-seed18= 30
| RD1-team18=  Георге Лука
| RD1-score18= 1
| RD1-seed19= 14
| RD1-team19=  Патрик Айнсле 
| RD1-score19= 4
| RD1-seed20= 19
| RD1-team20=  Жан-Пьер Озьяс
| RD1-score20= 0
| RD1-seed21= 11
| RD1-team21=  Бьёрн Ханевеер 
| RD1-score21= 1
| RD1-seed22= 22
| RD1-team22=  Лассе Мюнстерманн
| RD1-score22= 4
| RD1-seed23= 27
| RD1-team23=  Рафал Горецки 
| RD1-score23= 1
| RD1-seed24= 6
| RD1-team24=  Ли Пэйдж
| RD1-score24= 4
| RD1-seed25= 7
| RD1-team25=  Стефан Мазроцис 
| RD1-score25= 4
| RD1-seed26= 26
| RD1-team26=  Давид Вайцман
| RD1-score26= 1
| RD1-seed27= 23
| RD1-team27=  Фахан Мирза 
| RD1-score27= 4
| RD1-seed28= 10
| RD1-team28=  Иан Уэллс
| RD1-score28= 2
| RD1-seed29= 15
| RD1-team29=  Энтони Макгилл 
| RD1-score29= 4
| RD1-seed30= 18
| RD1-team30=  Жан-Пьер Бешамп
| RD1-score30= 3
| RD1-seed31= 31
| RD1-team31=  Мартин Маккрудден
| RD1-score31= 3
| RD1-seed32= 2
| RD1-team32=  Крейг Стидман
| RD1-score32= 4
| RD2-seed01= 1
| RD2-team01=  Дэвид Грэйс 
| RD2-score01= 5
| RD2-seed02= 17
| RD2-team02=  Грегори Купе
| RD2-score02= 2
| RD2-seed03= 9
| RD2-team03=  Симон Заммит
| RD2-score03= 1
| RD2-seed04= 8
| RD2-team04=  Иван ван Вельтховен
| RD2-score04= 5
| RD2-seed05= 5
| RD2-team05=  Брендан О'Донохью
| RD2-score05= 4
| RD2-seed06= 12
| RD2-team06=  Алекс Борг
| RD2-score06= 5
| RD2-seed07= 20
| RD2-team07=  Кевин ван Хоув
| RD2-score07= 0
| RD2-seed08= 4
| RD2-team08=  Эндрю Паджетт
| RD2-score08= 5
| RD2-seed09= 3
| RD2-team09=  Даррен Морган
| RD2-score09= 5
| RD2-seed10= 14
| RD2-team10=  Патрик Айнсле
| RD2-score10= 3
| RD2-seed11= 22
| RD2-team11=  Лассе Мюнстерманн
| RD2-score11= 2
| RD2-seed12= 6
| RD2-team12=  Ли Пэйдж 
| RD2-score12= 5 
| RD2-seed13= 7
| RD2-team13=  Стефан Мазроцис
| RD2-score13= 5
| RD2-seed14= 23
| RD2-team14=  Фахан Мирза
| RD2-score14= 1
| RD2-seed15= 15
| RD2-team15=  Энтони Макгилл
| RD2-score15= 2
| RD2-seed16= 2
| RD2-team16=  Крейг Стидман
| RD2-score16= 5
| RD3-seed01= 1
| RD3-team01=  Дэвид Грэйс 
| RD3-score01= 5
| RD3-seed02= 8
| RD3-team02=  Иван ван Вельтховен
| RD3-score02= 3
| RD3-seed03= 12
| RD3-team03=  Алекс Борг
| RD3-score03= 0
| RD3-seed04= 4
| RD3-team04=  Эндрю Паджетт 
| RD3-score04= 5
| RD3-seed05= 3
| RD3-team05=  Даррен Морган
| RD3-score05= 5
| RD3-seed06= 6
| RD3-team06=  Ли Пэйдж
| RD3-score06= 0
| RD3-seed07= 7
| RD3-team07=  Стефан Мазроцис 
| RD3-score07= 0
| RD3-seed08= 2
| RD3-team08=  Крейг Стидман
| RD3-score08= 5
| RD4-seed01= 1
| RD4-team01=  Дэвид Грэйс
| RD4-score01= 6
| RD4-seed02= 4
| RD4-team02=  Эндрю Паджетт
| RD4-score02= 4
| RD4-seed03= 3
| RD4-team03=  Даррен Морган
| RD4-score03= 3
| RD4-seed04= 2
| RD4-team04=  Крейг Стидман
| RD4-score04= 6
| RD5-seed01= 1
| RD5-team01=  Дэвид Грэйс
| RD5-score01= 7
| RD5-seed02= 2
| RD5-team02=  Крейг Стидман
| RD5-score02= 6
}}

Чемпионат среди женщин

Плей-офф

Другие турниры 

Параллельно с мужским и женским чемпионатами Европы проходили два других турнира — Мастерс (для ветеранов) и International Play Offs (официальное название — International Polish Open). Также в 2008 году (но в другое время и в другой стране) проходили командный чемпионат Европы и чемпионат среди юниоров (до 19 лет). Оба эти турнира не были включены в общую программу, но также считаются частью чемпионата Европы.

Мастерс

Финал 

 Алан Тригг 6:4 Кирен Макмахон

International Play Offs

Финал 

 Стефан Мазроцис 4:2 Леннон Старки

Командный чемпионат Европы

Финал 

Мужской турнир() 10:3 Женский турнир

 6:0

Чемпионат среди юниоров

Финал 

 Стивен Крейги 6:2 Энтони Макгилл

Брейки 

Мужской турнир:
 119 Бобби Круйкшэнкс
 113 Дэвид Грэйс
 112 Мартин Маккрудден
 108 Эндрю Паджетт
 107, 101 Даррен Морган
 103 Патрик Айнсле
 103 Алекс Борг
 101 Энтони МакгиллЖенский турнир:
 105, 59, 52 Риан Эванс
 72 Татьяна Васильева
 63 Эмма Бонни
 51 Изабель ЙонкхирТурнир для ветеранов:
 100, 68, 52 '''Филип Уильямс
 84 Стивен Мерриган
 82, 74, 74, 61, 58, 55, 55 Ник Пирс
 68, 57, 55 Алан Тригг
 67 Костас Коннарис
 63, 59 Кирен Макмахон
 63 Джон Терри
 56 Костас Коннарис
 56 Шол Элиу
 56 Норман Каунтер
 56 Фрэнк Шрёдер
 50 Джо Делэни
 50 Эрвин Гётхальс

Ссылки 

 Подробная информация о проведении турнира на Scottish Snooker 
 Отчёт о турнире на Snooker.pl 

Чемпионат Европы по снукеру
2008 год в снукере
снукер